Plusieurs localités portent le nom d'Epping :
 Epping est une ville de l'Essex (Royaume-Uni)
 Epping est un village de Moselle (France)
 Epping est une ville du New Hampshire (États-Unis)
 Epping est une ville du Dakota du Nord (États-Unis)
 Epping est une banlieue de Melbourne (Australie)
 Epping est une banlieue de Sydney (Australie)
 Epping est une station du métro de Sydney (Australie)
 Epping, quartier de Buchkirchen en Autriche
 Epping, quartier de Tiefenbach (Passau) en Allemagne
 Epping, quartier de Altenmarkt an der Alz en Allemagne

Epping est aussi une station du métro de Londres